Brloh is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Brloh (okres Pardubice), gemeente in okres Pardubice
 Brloh (okres Český Krumlov), gemeente in okres Český Krumlov